Iaz se poate referi la:

 iaz (singular), iazuri (plural), substantiv comun neutru (un ~, două ~uri) desemnând o apă stătătoare formată prin bararea (zăgăzuirea) naturală sau artificială a cursului unei ape curgătoare.

Iaz de decantare

Râul Valea Iazurilor

  Iaz, Iazu, Iazu X, Iazul, Iazurile, etc., substantive proprii, desemnând diferite localitați, după cum urmează:

 Iaz, Bacău localitate în județul Bacău, România
 Iaz, Caraș-Severin localitate în județul Caraș-Severin, România
 Iaz, Sălaj sat în județul Sălaj, România
 Iaz, Suceava localitate în județul Suceava, România
 Iaz, Vaslui localitate în județul Vaslui, România

Alte forme compuse sau inrudite 

 Iazu, Dâmbovița localitate în județul Dâmbovița, România
 Iazu, Ialomița localitate în județul Ialomița, România
 Iazu, Prahova localitate în județul Prahova, România
 Iazu Nou, Iași localitate în județul Iași, România
 Iazu Vechi, Iași localitate în județul Iași, România
 Iazurile, Tulcea localitate în județul Tulcea, România

Pesti de iaz 
 Crapi Japonezi